Phosphorus ist:

ein akademischer Beiname einiger Mitglieder der Leopoldina:
 Phosphorus I. (1658): Philipp Jakob Sachs von Lewenhaimb (1627–1672), deutscher Mediziner
 Phosphorus II. (1677): Georg Kaspar Kirchmaier (1635–1700),  deutscher Universalgelehrter
 Phosphorus III. (1717): Johann Friedrich Weismann (1678–1760),  deutscher Mediziner
 Phosphorus IV. (1755): Karl Wilhelm Sachs (1709–1763),  deutscher Mediziner